Помокита има више значења:

 Помокита (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Помокита (Такоталпа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику